Ліга́нд може означати:
 Ліганд (хімія) — атом, функціональна група або молекула, що зв'язані ковалентним зв'язком із центральним атомом у координаційних сполуках.
 Ліганд (біохімія) — молекула, яка оборотно зв'язана не ковалентним зв'язком з білком або ДНК.

Див. також 
 Лігандкеровані іонні канали
 ДНК-зв'язуючі білки

Примітки